El término cepillo eléctrico puede referirse a uno de los siguientes artículos de esta enciclopedia:

En dispositivos de salud y aseo personal
 un Cepillo eléctrico, es un utensilio de aseo personal que facilita las tareas de higiene bucal y dental;

Como herramienta de carpintería  y ebanistería
 un Cepillo eléctrico, es una herramienta de carpintería y ebanistería, empleada para rebajar tableros, alisarlos y eliminar irregularidades en cantos y superficies ;

Enlaces externos